Сергей Плющенко:
* Плющенко, Сергей Алексеевич (1919—1944) — Герой Советского Союза.
 Плющенко, Сергей (1976—2000) — туркменский футболист.